Hard to Say I'm Sorry – singolo dei Chicago del 1982
 Hard to Say I'm Sorry – singolo di DJ BoBo del 2001
 Hard to Say I'm Sorry – singolo degli Aquagen del 2002